Овсище — название топонимов:

Белоруссия 
 Овсище — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Овсище — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Овсище — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Овсище — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Овсище — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Овсище — микрорайон-пригород в черте города Пскова, бывший населённый пункт.
 Овсище — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Овсище — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Овсище — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Овсище — деревня в Торопецком районе Тверской области.